Villahermosa, ciutat de l'estat mexicà de Tabasco.
 Villahermosa (Ciudad Real), municipi de la província de Ciudad Real a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa.
 Villahermosa del Campo, un municipi de la província de Terol a la comunitat autònoma d'Aragó.
 Villahermosa del Río, municipi de la província de Castelló a la comunitat autònoma de Comunitat Valenciana.
 Riu de Villahermosa, riu que neix a Valdelinares, Aragó i que desamboca a Vallat, País Valencià.

Vegeu també Vilafermosa (desambiguació).